Hallerschloss steht für:
 Hallerschloss (Attendorf), in Attendorf, Steiermark
 Hallerschloss (Graz), im Bezirk Graz-Waltendorf, Steiermark
 Hallerschloß (Nürnberg), Wüstung in Nürnberg, Bayern
 Hallerschloss in Kalchreuth bei Nürnberg, Bayern
 Hallerschloss in Mögeldorf bei Nürnberg, Bayern

Siehe auch:
 Moserhof-Schlössl, Althaller Schloss, Graz-Jakomini